Fernandão puede referirse a:

 Fernando Lúcio da Costa (1978-2014), futbolista y entrenador brasileño.
 José Fernando Viana de Santana (1987-), futbolista brasileño, actualmente en el Fenerbahçe.
 Fernando Maciel Gonçalves (1980-), jugador internacional de fútbol sala español de origen brasileño.